Por Iuka pode estar à procura de:
 Iuka (Illinois)
 Iuka (Kansas)
 Iuka (Mississippi)

Desambiguações de topônimos